Kasane désigne :

 Kasane, une ville au Botswana ;
 Aérodrome de Kasane au Botswana ;
 , ou Teto Kasane, une chanteuse virtuelle UTAU.

 , une histoire de fantôme japonaise traditionnelle ;
 Kasane, une série de manga composée de 6 chapitres écrite et dessinée par Ryōichi Ikegami en 1970 ;
 Kasane, une série de seinen manga écrite et dessinée par Tanabe Gō entre  et  ;
 Kasane - La Voleuse de visage, une série de seinen manga écrite et dessinée par Daruma Matsuura entre  et .

Homonymie